A Philippe d’Orléans (magyarosan Orléans-i Fülöp) nevet több francia előkelőség viselte az idők folyamán.

Orléans hercegei és utódaik 
 Fülöp orléans-i herceg (1336–1375), Orléans első hercege, VI. Fülöp francia király fia;
 (I.) Fülöp orléans-i herceg (1640–1701), Orléans hercege (Philippe I. d’Orléans), XIII. Lajos francia király fia; XIV. Lajos király testvéröccse, a Monsieur.
 Philippe (1664–1666), Valois grófja, az előzőnek kisgyermekként meghalt fia;
 (II.) Fülöp orléans-i herceg (1674–1723), Orléans hercege (Philippe II. d’Orléans), I. Fülöp herceg fia, az előzőnek testvére, XIV. Lajos unokaöccse, 1715-től Franciaország régense;
 I. Louis Philippe d’Orléans (1725–1785), Orléans hercege, az előző unokája;
 Louis Philippe Joseph d’Orléans (1747–1793), Orléans hercege (II. Lajos Fülöp), az előbbinek fia, polgári neve „Philippe Égalité”, a jakobinus terror során kivégezték;
 III. Louis Philippe d’Orléans (1773–1850), III. Lajos Fülöp néven Orléans hercege, I. Lajos Fülöp néven 1830–1848 között Franciaország királya, az előbbinek fia;
 Fülöp orléans-i herceg (1838–1894), Párizs grófja, az előbbi unokája, trónkövetelő VII. Fülöp néven;
 Fülöp orléans-i herceg (1869–1926), az előbbi fia, VIII. Fülöp néven trónkövetelő.

Egyéb 
 Philippe (1396-1420), Vertus és Porcien grófja, VI. Károly francia király unokaöccse;
 Philippe d’Orléans (1678–1715), Rothelin márkija, V. Károly francia király leszármazottja;
 Philippe d’Orléans (1862–1864), spanyol infáns;
 Philippe d’Orléans (1998–), VII. Fülöp rokona.